Steinfell kan syfta på följande platser:

Island 

 Steinfell (kulle i Island, lat 65,46, long -17,31), Norðurland eystra, 
 Steinfell (kulle i Island, lat 64,91, long -17,65), Norðurland eystra, 

Robotskapade Islandförgreningar